Aspar Team är ett spanskt roadracing-stall. Det grundades av Jorge "Aspar" Martínez när han fortfarande själv tävlade i VM. Efter den aktiva karriären har Martínez fortsatt som stallchef. Aspar Team har deltagit i alla tre klasser i Roadracingens Grand Prix: MotoGP, Moto2 och Moto3. Stallet har vunnit världsmästerskap i 125GP-klassen genom Álvaro Bautista 2006 och Gábor Talmácsi 2007, Julian Simon 2009 och Nicolas Terol 2011. 2015 deltar Aspar Team i MotoGP med öppna motorcyklar från Honda och i Moto3 där teamet är Mahindras officiella fabriksteam. Som en hyllning till den 2017 avlidne Ángel Nieto byter teamet namn till Ángel Nieto Team säsongen 2018 och 2019.

Uppställning 2012

MotoGP 
Teamets namn var Power Electronics Aspar, motorcykeln en ART med motor från Aprilia. Förarna var Aleix Espargaró som tog 74 poäng och blev 12:a i VM samt Randy De Puniet som tog 62 poäng och blev 13:e i VM.

Moto2 
Teamets namn var Mapfre Aspar Team, motorcykeln en Suter. Förarna var Nicolás Terol som körde hela säsongen och blev 18:e i VM samt Toni Elías körde de första nio tävlingarna och blev 17:e i VM. Andra halvan av säsongen ersattes Elías av Jordi Torres som slutade 20:e i VM.

Moto3 
Teamets namn var inledningsvis Bankia Aspar Team innan ekonomiska problem för huvudsposorn, den spanska banken Bankia, gjorde att den inte kunde fullfölja sitt åtagande. Teamnamnet ändrades då till Mapfre Aspar Team Moto3. Motorcykeln var en Kalex-KTM. Förarna var inledningsvis Héctor Faubel och Alberto Moncayo. Först ersattes Moncayo av Jonas Folger och sedan Faubel av Luca Amato. Bäst lyckades Folger som blev nia i VM och vann Tjeckiens Grand Prix.

Säsonger i sammanfattning från 2005

Källor
 http://www.motogp.com/en/teams/2012/Power+Electronics+Aspar

Noter

Externa länkar 

 

Roadracingstall
MotoGP-stall